Davey Hamilton
Davey Havok
Davey Boy Smith
Davey (Nebraska)

Desambiguação